Parwana (Hindi: परवाना, Urdu: پروانا, übersetzt: Schmetterling) ist der Titel folgender Hindi-Filme:

 Parwana (1933) von H. E. Khatib
 Parwana (1941) von S. Usman
 Parwana (1947) von J. K. Nanda
 Parwana (1971) von Jyoti Swaroop
 Parwana (2003) von Deepak Bahry